Tezoro ima više značenja:
 Tezoro (Avelino)
 Tezoro (Kjeti)
 Tezoro (Lodi)